Le nom Dan Quinn peut faire référence à :
Dan Quinn (né en 1965), joueur canadien de hockey sur glace.
Dan Quinn (né en 1970), entraîneur américain de football américain.

Voir aussi